Fraley ist der Familienname folgender Personen:

 Robert Fraley (* 1953), US-amerikanischer Mikrobiologe und Molekularbiologe
 Veronica Fraley (* 2000), US-amerikanische Diskuswerferin